Dunkelfeld steht für:

 den unerforschten Anteil eines Problemfeldes, siehe Dunkelziffer
 ein kontrastgebendes Verfahren, siehe Dunkelfeldmikroskopie und Dunkelfeldprinzip
 Tatort: Dunkelfeld, deutscher TV-Krimi (2016)

Siehe auch:
 Dunkelfelder, eine Rebsorte